Брив () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Южный Исудён.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 120 км на юг от Орлеана, 20 км на восток от Шатору.

Население 

Население — 272 человека (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini